Orbea puede referirse a:
 Orbea, empresa de material deportivo del País Vasco (España).
 Orbea (equipo ciclista), nombre a lo largo de la historia de varios equipos ciclistas.
 Orbea (género), género de plantas de la familia Apocynaceae.
 Orbea paradoxa, especie del género Orbea.